Lupino puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Henry William George Lupino (1959-), actor y director teatral británico.
 Ida Lupino (1918-1995), actriz y directora cinematográfica angloestadounidense.
 Richard Lupino (1929-2005), actor teatral, cinematográfico y televisivo, de nacionalidad estadounidense.
 Stanley Richard Lupino Hook (1893-1942), actor y guionista cinematográfico del Reino Unido, además de bailarín, cantante y escritor de cuentos.

Miscelánea 
 Cantón de Bastia-5 Lupino, división administrativa francesa que estaba situada en el departamento de Alta Córcega y la región de Córcega.
 Lupino, varias especies del género botánico 'Lupinus'.
 Lupino blanco, especie leguminosa de la familia Fabaceae y subfamilia Faboideae.